Gashi – rapper statunitense
 Ardian Gashi – calciatore norvegese
 Ardit Gashi – calciatore kosovaro
 Shkëlzen Gashi – calciatore albanese